VM i kortbanesvømning har fundet sted hvert andet år siden 1993. Imellem 1993 og 1999 fandt 
konkurrencen sted i ulige år, siden år 2000 har de fundet sted i lige år. Mesterskaberne finder sted i et 25 meter bassin.

Udgaver

Fremtidige mesterskaber

Medaljeoversigt (1993-2014) 
Opdateret efter VM i kortbanesvømning 2014:

Se også 
 VM i svømning